Belin – comune della Romania nel distretto di Covasna
Belín – comune della Slovacchia nella regione di Banská Bystrica
Belin – intercalare tipico della lingua ligure
Belin – opera di Jakob Zupan, la prima opera in lingua slovena
Jean-Baptiste Belin –  pittore francese
Belin – produttore francese di biscotti, incorporata in Kraft Foods dal 2007
Belin éditeur - casa editrice francese